Фенікс Марі (;  21 вересня 1981 року в Голден-Веллі, Аризона, США) — американська порноакторка, мешкає у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США.

Життєпис 
Фенікс Марі народилася 21 вересня 1981 року, під ім'ям Мелісса Марія Гатчінсон (), в містечку Голден-Веллі, штат Аризона, США. Навчалася у школі міста Морено-Валлі, де вчилася дуже добре. Після закінчення школи у 1998 році Фенікс Марі ще деякий час намагається знайти себе в житті. Вона підробляє на кількох роботах, але це не приносить їй задоволення. 7 років вона працювала у Лас-Вегаському представництві «Harley-Davidson».

Кар'єра 

У 2006 році Фенікс Марі потрапила в порноіндустрію. Все це сталося випадково, коли вона разом зі своїми подругами розважалася в одному з найкращих клубів в Лос-Анджелесі. Там її помітив власник цього закладу. Пізніше він запропонував їй зніматися у фільмах для дорослих. Фенікс Марі погодилася, але поки тільки на фотосесії і зйомки в еротичних фільмах. Дівчину настільки захопило це ремесло, що вона зважилася знятися в більш відвертому фільмі. Так вона дебютувала вже в фільмі для дорослих під назвою «Brand New Faces 2» для «Vivid».

У 2007 році Марі давала інтерв'ю, в якому заявила, що вона в захваті від своєї професії, що зйомки в порно допомогли їй розвинути частина її особистості. Наприклад, як спілкуватися, як вести себе на вечірці, як взаємодіяти з представниками протилежної статі, як бути соціально активною, як бути чуйною та дбайливою. Фенікс Марі, коли немає зйомок, йде додому, одягає комбінезон і відновлює класичні автомобілі. Вона володіє двома чопперами та байком для мотокросу.

Фенікс дуже спортивна. Вона люблю ходити на пляж, грати в футбол, бейсбол і хокей. Також вона зізналася, що є фанаткою найвідомішою MMORPG гри «World of Warcraft».

В листопаді 2010 року стала «Кицькою місяця» журналу Penthouse.

Фенікс Марі присвячений сайт «mysexylife.com», витриманий в форматі реаліті-шоу, що висвітлює життя акторки та її подруг поза зйомками в порнофільмах.

У січні 2013 року вона з'являється в кліпі на пісню репера B.o.B «We Still in This Bitch».

За даними на 2015 рік, Фенікс Марі знялася у 611 порнофільмах.

Премії та номінації 
«Penthouse Pet»
 2010 — «Penthouse Pet of the Month Novembe»
«Fans of Adult Media and Entertainment Award»
 2010 «Fans of Adult Media and Entertainment Award» — «Best Ass»
 2010 «Fans of Adult Media and Entertainment Award» — «Best Anal starlet»
«XBIZ Award»
 2009 «XBIZ Award» (номінація) — «New Starlet of the Year»
 2010 «XBIZ Award» (номінація) — «Porn Star Website of the Year»
 2011 «XBIZ Award» (номінація) — «Porn Star Site of the Year»
 2014 «XBIZ Award» (номінація) — «Best Scene-All-Girl-Hot & Mean»
 2015 «XBIZ Award» (номінація) — «MILF Performer of the Year»
 2015 «XBIZ Award» (номінація) — «James Deen's 7 Sins: Pride»
 2015 «XBIZ Award» (номінація) — «Tonight's Girlfriend 22»
 2016 «XBIZ Award» (номінація) — «MILF Performer of the Year»
 2016 «XBIZ Award» (номінація) — «Best Sex Scene-Gonzo Release-Brazzers House»
 2016 «XBIZ Award» (номінація) — «Best Sex Scene-All-Girl-Buttslammers»
«AVN Award»
 2012 «AVN Award» (номінація) — «Female Performer of the Year»
 2012 «AVN Award» (номінація) — «Best All-Girl Group Scene»
 2012 «AVN Award» (номінація) — «Best Anal Sex Scene»
 2012 «AVN Award» (номінація) — «Best Group Sex Scene»
 2013 «AVN Award» (номінація) — «MILF/Cougar Performer of the Year»
 2013 «AVN Award» (номінація) — «Best Three-Way Sex Scene-Evil Anal 16»
 2014 «AVN Award» (номінація) — «Best All-Girl Group Sex Scene-Gape Lovers 8»
 2014 «AVN Award» (номінація) — «Best Group Sex Scene-Big Tits at Work 19»
 2013 «AVN Award» (номінація) — «Best Double Penetration Sex Scene-Double Black Penetration»
 2015 «AVN Award» — «Best POV Sex Scene-Lex's Point of View»
 2015 «AVN Award» (номінація) — «Best Three-Way Sex Scene-Maddy O'Reilly Is Slutwoman»
 2016 «AVN Award» (номінація) — «MILF Performer of the Year»
 2016 «AVN Award» (номінація) — «Best Girl/Girl Sex Scene-All Access Abella Danger»
 2016 «AVN Award» (номінація) — «Best Group Sex Scene-Brazzers House»

Фільмографія 

 Brand New Faces 2 (2007)
 Chocolate Lovin' Moms 4 (2007)
 Lex Steele XXX 9 (2007)
 Stretched Out Snatch 7 (2007)
 20 Questions (2008)
 40 Inch Plus 8 (2008)
 All Ditz and Jumbo Tits 7 (2008)
 Ass Parade 17 (2008)
 Ass Titans 1 (2008)
 Bachelor Party Fuckfest 8 (2008)
 Bad Azz (2008)
 Bang Bus 22 (2008)
 Behind the Cyber Door (2008)
 Big Butts Like It Big 1 (2008)
 2 Rods 1 Broad 03 (2008)
 Big Tits At School 4 (2008)
 Big Tits Boss 4 (2008)
 Big Titty Moms 2 (2008)
 Big Wet Asses (2008)
 Bring Me the Head of Shawna Lenee (2008)
 Busty Beauties: Delicious Tits (2008)
 Busty Loads 2 (2008)
 Curvaceous Cum Swallowers 1 (2008)
 Curvy Girls 1 (2008)
 Evil Anal 7 (2008)
 Face Full Of Diesel 4 (2008)
 Fresh Meat 25 (2008)
 Gape Lovers 3 (2008)
 Great Big Tits 5 (2008)
 Housewife 1 on 1 11 (2008)
 Housewives of Amber Lane 1 (2008)
 I Have a Wife 3 (2008)
 I Like Phat Bunz 4 (2008)
 In Your Face (2008)
 Knock Up My Mommy 3 (2008)
 Massive Asses 3 (2008)
 MILF Worship 5 (2008)
 MILFs Lovin' MILFs 2 (2008)
 Moms Gone Wild 2 (2008)
 My Fantasy Girls POV 1 (2008)
 My Sister's Hot Friend 14 (2008)
 Naughty Office 14 (2008)
 Need For Seed 3 (2008)
 Neighbor Affair 8 (2008)
 New Nymphos 7 (2008)
 Nikki Jayne Experiment (2008)
 Oil Overload 2 (2008)
 Oil Rigs (2008)
 Pornstars Like It Big 3 (2008)
 POV Dream (2008)
 Rack It Up 2 (2008)
 Slutty and Sluttier 6 (2008)
 Sporty Girls 1 (2008)
 Suburban Sex Party 5 (2008)
 Swallow This 12 (2008)
 Taboo: Mind Fuck (2008)
 Talk Show Tarts (2008)
 Tits And Ass 2 (2008)
 Tits N' Ass (2008)
 Traderz (2008)
 Watch Me (2008)
 Whale Tail 4 (2008)
 Whatabooty 5 (2008)
 1 On 1 4 (2009)
 2 Chicks Same Time 6 (2009)
 AJ Bailey Experiment (2009)
 Anal Buffet 2 (2009)
 Anal Cavity Search 7 (2009)
 Ass Appeal 7 (2009)
 Ass Cleavage 11 (2009)
 Ass For Days 7 (2009)
 Ass Parade 20 (2009)
 Ass Worship 11 (2009)
 Asses of Face Destruction 6 (2009)
 Assmatics (2009)
 Azz Fest 7 (2009)
 Best of Facesitting POV 11 (2009)
 Bet Your Ass 7 (2009)
 Big Ass Fixation 5 (2009)
 Big Boob Orgy 2 (2009)
 Big Butt Oil Orgy 1 (2009)
 Big Butts Like It Big 3 (2009)
 Big Loves 5 (2009)
 Big Tits Boss 9 (2009)
 Big Tits In Sports 2 (2009)
 Bleached To The Bone 3 (2009)
 Blow Me Sandwich 14 (2009)
 Blowjob Winner 2 (2009)
 Boob Bangers 6 (2009)
 Brand New Faces 15 (2009)
 Busty Creampies 1 (2009)
 Busty Waitresses (2009)
 Cougar Sex Club 2 (2009)
 Curvy Girls 3 (2009)
 Diggin' In The Gapes 3 (2009)
 Dirty Minds (2009)
 Doctor Adventures.com 4 (2009)
 Double D's Please (2009)
 Evil Anal 10 (2009)
 Face Invaders 4 (2009)
 Facesitters in Heat 10 (2009)
 Facesitters in Heat 11 (2009)
 Facesitters in Heat 7 (2009)
 Fetish Fucks 4 (2009)
 Frat House Fuckfest 11 (2009)
 Fuck a Fan 4 (2009)
 Fuck Dolls 11 (2009)
 Fuck Team 5 5 (2009)
 Gloryhole Confessions 2 (2009)
 Gluteus Maximass 3 (2009)
 Heavy Duty 3 (2009)
 I Love Ass Cheeks 3 (2009)
 I'm Dreaming Of Genie 1 (2009)
 In the Butt 2 (2009)
 In the Butt 3 (2009)
 Internal Injections 6 (2009)
 Jack's Big Ass Show 9 (2009)
 Just Tease 1 (2009)
 MILF Blown 1 (2009)
 MILF Cruiser 17 (2009)
 MILF Hunter 9 (2009)
 MILF Lessons 21 (2009)
 MILF Soup 9 (2009)
 MILFs In Heat 4 (2009)
 Moms Gone Wild 4 (2009)
 My Sexy Life 1 (2009)
 My Sexy Life 2 (2009)
 Naughty Country Girls 1 (2009)
 Nutbusters (2009)
 Open Ended 1 (2009)
 Orgy Sex Parties 8 (2009)
 Pornstar Workout 1 (2009)
 Pretty Sloppy 2 (2009)
 Real Wife Stories 4 (2009)
 Rollin' with Goldie 3 (2009)
 Self Service 1 (2009)
 Smothered N' Covered 9 (2009)
 Sportin' Big Boobs (2009)
 Sporty Girls 3 (2009)
 Strap-On Addicts 7 (2009)
 Suck It Dry 6 (2009)
 Tits Ahoy 9 (2009)
 Tits To Die For (2009)
 Touched by a Tranny and Fucked by a Dude (2009)
 Up'r Class 6 (2009)
 War on a Rack (2009)
 All About Sara Sloane (2010)
 Anal Acrobats 5 (2010)
 Anal Junkies On Cock 2 (2010)
 Any Way You Want It (II) (2010)
 Ass Parade 24 (2010)
 BatFXXX: Dark Knight Parody (2010)
 Big Breast Nurses 3 (2010)
 Big Butt Cowgirl Pinups (2010)
 Big Butts Like It Big 7 (2010)
 Big Tit Christmas 1 (2010)
 Big Tit Obsession (2010)
 Big Tit Oil Orgy (2010)
 Big Tit Perverts (2010)
 Big Tits In Uniform 2 (2010)
 Big Wet Butts 2 (2010)
 Blackmarket Bayou (2010)
 Bonny and Clide (2010)
 Bossy MILFs 4 (2010)
 Busty Beauties: The A List 3 (2010)
 Busty Lifeguards (2010)
 Busty Nurses 1 (2010)
 Busty Office MILFs 2 (2010)
 Butt Licking Anal Whores 14 (2010)
 Butts on Display (2010)
 Courtney's Fantasies (2010)
 Deep Throat This 44 (2010)
 Dirty Games XXX (2010)
 Divorcee (2010)
 Double D Creampies (2010)
 Double D-Licious (2010)
 F for Francesca (2010)
 Femdom Ass Worship 4 (2010)
 Fluffers 5 (2010)
 Girls Will Be Girls 6 (2010)
 Handjob Winner 5 (2010)
 I Like Em White 1 (2010)
 I Like Phat Bunz 6 (2010)
 In the Butt 6 (2010)
 Jayden Jaymes Unleashed (2010)
 Jizz on My Glasses 1 (2010)
 Let Me Jerk You 2 (2010)
 Love or Lust 1 (2010)
 Magical Feet 11 (2010)
 Malice in Lalaland (2010)
 Masturbation Nation 7 (2010)
 MILFs Like It Big 6 (2010)
 Monster Cock Junkies 6 (2010)
 Mother Lovers (2010)
 Multiple Orgasms (2010)
 My Ideal World (2010)
 My Sexy Life 3 (2010)
 My Sexy Life 4 (2010)
 My Sister's Hot Friend 19 (2010)
 Naughty America: 4 Her 7 (2010)
 Naughty Athletics 12 (2010)
 Nymphomaniac (2010)
 Octopussy: A XXX Parody (2010)
 Office Perverts 3 (2010)
 Oil Drilling (2010)
 Performers of the Year 2011 (2010)
 Pornstars Like It Big 8 (2010)
 Pretty Sloppy 3 (2010)
 Raw 4 (2010)
 Real Wife Stories 7 (2010)
 Rear View 1 (2010)
 Sex And Submission: Phoenix Marie (2010)
 Smart Asses (2010)
 Strap Attack 12 (2010)
 Suck Balls 1 (2010)
 Swimsuit Calendar Girls 4 (2010)
 Take Her Easy  (2010)
 Teens Like It Big 6 (2010)
 This Ain't Cops XXX (2010)
 This Isn't Mad Men: The XXX Parody (2010)
 Throat Fucks 2 (2010)
 Tricked By A Tranny And Forced Bi (2010)
 Vice City Porn (2010)
 White Chicks Gettin' Black Balled 29 (2010)
 Wife Switch 9 (2010)
 You Fucked My Mommy's Big Titties (2010)
 All-American Cheerleaders 2 (2011)
 Amazon Whore Princesses (2011)
 Anal Buffet 6 (2011)
 Anal Only (2011)
 Ass Masterpiece 6 (2011)
 Ass Parade 30 (2011)
 Ass Parade 33 (2011)
 Ass Titans 5 (2011)
 Ass Worship 13 (2011)
 Assets 2 (2011)
 Best of Facesitting POV 12 (2011)
 Big Ass Cheerleaders 2 (2011)
 Big Ass Fixation 8 (2011)
 Big Ass Mommies (2011)
 Big Wet Butts 5 (2011)
 Blondes (2011)
 Blondes Behaving Badly (2011)
 Brazzi-leaks.cum (2011)
 Busty And Broken (2011)
 Can He Score 9 (2011)
 Cheating Moms 2 (2011)
 Cougar's Prey 7 (2011)
 Cum Addicts: Aim For My Face (2011)
 Deep Anal Abyss 4 (2011)
 Dynamic Booty 6 (2011)
 Extreme Asses 15 (2011)
 Farm Girls Gone Bad (2011)
 Freaks of Cock 8 (2011)
 Gape Lovers 6 (2011)
 Gape Me (2011)
 Girlfriend for Hire (2011)
 Girlfriend's Revenge (2011)
 Group Discount (2011)
 Here Cums the President (2011)
 I Am Jayden (2011)
 I Love Anal (2011)
 Internal Damnation 4 (2011)
 It's the Highway or It's the Bi-Way (2011)
 Juicy White Anal Booty 6 (2011)
 Julia Ann Loves Girls (2011)
 Lesbian House Hunters 6 (2011)
 Lex The Impaler 6 (2011)
 Lingerie 1 (2011)
 Lizzy Borden's Attack Of The Ass Munchers (2011)
 Love and Lust 2 (2011)
 Mandingo Massacre 2 (2011)
 Men in Uniform Love Big Tits (2011)
 MILFs in Charge (2011)
 MILFs Like It Big 10 (2011)
 Monster Curves 13 (2011)
 Monster Strap-on Domination (2011)
 Monster Wet Anal Asses 1 (2011)
 My Wife's Hot Friend 11 (2011)
 Nacho Vidal vs Live Gonzo (2011)
 OMG It's the Nanny XXX Parody (2011)
 Pegging: A Strap on Love Story 1 (2011)
 Phoenix Marie (2011)
 Prison Girls (2011)
 Real Wife Stories 9 (2011)
 Round Juicy Butts 6 (2011)
 Runaway (2011)
 Solo Sweethearts 1 (2011)
 Spit and the Speculum 1 (2011)
 Squeal If You're Ticklish (2011)
 Super Anal Cougars 2 (2011)
 Tanner Mayes: The Real Deal (2011)
 This Ain't Cougar Town (2011)
 Training Day: a XXX Parody (2011)
 U.S. Sluts 1 (2011)
 Wife Switch 14 (2011)
 All Holes No Poles 16 (2012)
 American Daydreams 11 (2012)
 Anal Academy (2012)
 Anal Addicts (II) (2012)
 Anal Occupation (2012)
 Avengers XXX: A Porn Parody (2012)
 Back Side Bounce 5 (2012)
 Batgirl XXX: An Extreme Comixxx Parody (2012)
 Big Tit Fixation 4 (2012)
 Big Tits At School 15 (2012)
 Big Tits At School 16 (2012)
 Big Tits Like Big Dicks 8 (2012)
 Booty Smashed (2012)
 Bra Busters 3 (2012)
 Chronicles Of A Whore (2012)
 Cougarland (2012)
 Cougars Vs. Kittens (2012)
 Cream on the Inside 2 (2012)
 Cum Fart Cocktails 9 (2012)
 Does This Dick Make My Ass Look Big (2012)
 Evil Anal 16 (2012)
 Evil Cuckold 5 (2012)
 Fantastic 2 (2012)
 Femdom Ass Worship 15 (2012)
 Filthy Cocksucking Auditions (2012)
 Filthy Family 8 (2012)
 Frat House Moms (2012)
 Fuck Em Slutty 1 (2012)
 Gape Gang (2012)
 Gapeland (2012)
 Gasp, Gag And Gape 2 (2012)
 Give Me Pink 11 (2012)
 Her First Lesbian Sex 24 (2012)
 Hot And Mean 5 (2012)
 Housewife 1 on 1 25 (2012)
 Housewives Gone Black 14 (2012)
 I Came Inside the Backdoor 2 (2012)
 I Have a Wife 16 (2012)
 Just Tease 3 (2012)
 Kinky Desires (2012)
 Kiss Me Lick Me Fuck Me (2012)
 Lesbian Analingus (2012)
 Lesbian Doms And Subs (2012)
 Lesbian Doms And Subs: My Mother's Lesbian Lover (2012)
 Lesbian Slumber Party 2: Lesbians in Training (2012)
 Lisa Ann: Big Tit Milfs Crave Black Cock (2012)
 Magical Feet 15 (2012)
 MILF Soup 23 (2012)
 Molly's Life 17 (2012)
 Mom's Cuckold 10 (2012)
 My First Sex Teacher 31 (2012)
 PerryVision 2 (2012)
 Phat Ass White Booty 7 (2012)
 Pornstars Punishment 5 (2012)
 Real Workout 6 (2012)
 Sassy Ass (2012)
 This Ain't Jaws XXX (2012)
 Tonight's Girlfriend 3 (2012)
 We're Addicted To Anal (2012)
 Women Seeking Women 80 (2012)
 Xena XXX: An Exquisite Films Parody (2012)
 Best of Phoenix Marie (2013)
 Brazzers Fan's Choice 200th DVD (2013)
 Cirque Du Hole-A (2013)
 Cougars and Cubs (2013)
 Dorm Invasion 5 (2013)
 Double Black Penetration (2013)
 Forsaken (2013)
 Girls Tribbing Girls 2 (2013)
 LA MILF Truck (2013)
 Lesbian Slumber Party 3: Girls Volleyball Team (2013)
 Monster Curves 20 (2013)
 My Naughty Massage 3 (2013)
 Raw 13 (2013)
 Real Wife Stories 15 (2013)
 Sheena Shaw Wide Open (2013)
 This Ain't Die Hard XXX (2013)
 Superstar Monster Boobs (2013)
 Super Star Phoenix Marie Gets Fucked (2013)
 Slippery Slopes (2013)
 Sheena Shaw Wide Open (2013)
 Sexually Broken 28 (2013)
 Sadistic Rope 30509 (2013)
 Real Wife Stories 15 (2013)
 Raw 13 (2013)
 Public Fucking in the Stretch Limo (2013)
 Public Disgrace 34077 (2013)
 Pinned Up Pussies (2013)
 Penthouse Petland (2013)
 Peeping At the Keyhole (2013)
 Now That's An Ass (2013)
 Neighbor Affair 21 (2013)
 Naughty or Nice (2013)
 My Naughty Massage 3 (2013)
 My Dad's Hot Girlfriend 17089 (2013)
 Monster Curves 20 (2013)
 Mommy Got Boobs 18 (2013)
 MILF Madness (II) (2013)
 Mama Said Cum Inside (2013)
 Lex Is A Motherfucker 2 (2013)
 Lesbians in Charge 2 (2013)
 Lesbian Slumber Party 3: Girls Volleyball Team (2013)
 Lesbian Girl on Girl 1 (2013)
 LA MILF Truck (2013)
 Juicy Ass Story (2013)
 Housewife 1 on 1 31 (2013)
 Hot and Mean 9 (2013)
 Greasy Grip Training (2013)
 Grab My Ass (2013)
 Girls Tribbing Girls 2 (2013)
 Girls of Bang Bros 23: Ava Addams (2013)
 Fun and Games with Some Hot Pornstars (2013)
 Fucking Machines 13094 (2013)
 Forsaken (2013)
 Foot Worship 33048 (2013)
 Foot Worship 30236 (2013)
 Flynt Vault: Blonde Bombshells (2013)
 Everything Butt 32558 (2013)
 Double Black Penetration (2013)
 Dorm Invasion 5 (2013)
 Doctor Adventures.com 16 (2013)
 Dirty Masseur 5 (2013)
 Dirty Blondes 2 (2013)
 Cougars and Cubs (2013)
 Cirque Du Hole-A (2013)
 Captain America XXX: An Axel Braun Parody (2013)
 Can I Call You Mommy 2 (2013)
 Bubble Butt Gets a Juicy Double (2013)
 Brazzers Got Back (2013)
 Brazzers Fan's Choice 200th DVD (2013)
 Big Tits At Work 19 (2013)
 Big Butts, Oh Yeah (2013)
 Best of Phoenix Marie (2013)
 Ass Factor 5 (2013)
 Anals of Parody (2013)
 Anal Required (2013)
 Anal Queens (2013)
 Anal Overload (2013)
 Anal Demise (2013)
 Anal Boot Camp 2 (2013)
 All-Star Anal Sluts 3 (2013)
 2 Chicks Same Time 15 (2013)
 025 Angela White X Phoenix Marie (2014)
 050 Angela White X Phoenix Marie (2014)
 2 Chicks Same Time 17 (2014)
 69 Scenes: Anal Anal Anal (2014)
 After School Special (II) (2014)
 Anal Adventures 3 (2014)
 Anal Demise 2 (2014)
 Anal Freaks (2014)
 Anal Lessons: Part One (2014)
 Anal X Games 3 (2014)
 Angelic Asses 3 (2014)
 Another Azz Creation (2014)
 Ass Hats (2014)
 Awesome Threesomes (2014)
 Big Anal Booties 2 (2014)
 Big Ass Crush (2014)
 Big Butts Like It Big 15 (2014)
 Big Butts Like It Big 16 (2014)
 Big Tits in Sports 14 (2014)
 Big Wet Butts 12 (2014)
 Big Wet Tits 13 (2014)
 BJ Suck-A-Thon 2 (2014)
 Brazzers 10th Anniversary (2014)
 Busty Bikini Girls (2014)
 Cuckold Creampie Cum-Eaters (2014)
 Dirty Santa (2014)
 Dirty Wives Club 17759 (2014)
 Dirty Wives Club 2 (2014)
 Dorm Invasion 9 (2014)
 DP My Wife With Me 5 (2014)
 Evan Stone Presents The Hottest Sluts in Porn (2014)
 Get Lost in My Ass (2014)
 Goldmilf and Ballsachs Incorporated (2014)
 Hard and Fast (2014)
 Hot and Mean 10 (2014)
 Hot And Mean 11 (2014)
 Hot Chicks on Big Dicks (2014)
 Housewife 1 on 1 35 (2014)
 Housewife 1 on 1 36 (2014)
 I Have a Wife 18085 (2014)
 Interracial Fantasy (2014)
 James Deen's 7 Sins: Pride (2014)
 Just Plain Lewd (2014)
 Lesbian Adventures: Strap-On Specialists 7 (2014)
 Lesbian Anal Initiations (2014)
 Lesbian Anal POV 4: MILF Edition (2014)
 Lesbian Extreme (2014)
 Lesbian Sex Society (2014)
 LeWood's Anal Superstars (2014)
 LeWood's Real Anal Booty Calls 2 (2014)
 Lex the Impaler 8 (2014)
 Lex's Point Of View (2014)
 Little Discipline for Phoenix (2014)
 Maddy O'Reilly is Slutwoman (2014)
 Manuel Creampies Their Asses 1 (2014)
 MILF Mania (2014)
 MILF Soup 37 (2014)
 MILFs 2 (2014)
 Monster Curves 24 (2014)
 Monsters of Cock 44 (2014)
 My Dad's Hot Girlfriend 21 (2014)
 My First Sex Teacher 18043 (2014)
 My First Sex Teacher 39 (2014)
 My First Sex Teacher 43 (2014)
 My Girlfriend's Busty Friend 12 (2014)
 My Naughty Massage 4 (2014)
 Nailed by the School Nurse (2014)
 Naughty Neighbors (2014)
 Naughty Rich Girls 8 (2014)
 Oil Overdose (2014)
 Only Anal Until Marriage (2014)
 Orgies (2014)
 Orgy Masters 4 (2014)
 Phoenix Marie's Day Off (2014)
 Pure Ass (2014)
 Pure MILF 6 (2014)
 Put It In My Ass 5 (2014)
 Quality Time (2014)
 Red Hot Sex Sampler 8 (2014)
 Rookie Swingers 4 (2014)
 Saddle Up (2014)
 Shane and the Pornstars (2014)
 Ski Hill Slut Emergency (2014)
 Slutty and Sluttier 22 (2014)
 Strap On Anal Lesbians 2 (2014)
 Strapped And Ready To Attack 1 (2014)
 Swallowing Every Drop (2014)
 Take It In The Ass 2 (2014)
 Threesome Addiction (2014)
 Titties n Lace 2 (2014)
 Very Brazzers Christmas 2 (2014)
 Vic Lagina's Birthday Bash (2014)
 Wet Asses 3 (2014)
 When Pornstars Attack 2 (2014)
 All Access: Abella Danger (2015)
 American Daydreams 15 (2015)
 Anal Boot Camp 3 (2015)
 Anal Therapy (2015)
 Anal Warriors 2 (2015)
 Aren't You Curious (2015)
 Asspirations (2015)
 Babysit My Ass 6 (2015)
 Balls Deep In Mommy (2015)
 Best of Fetish Fucks (2015)
 Big Tit Strap (2015)
 Boss Dominates Horny Employee (2015)
 Brazzers House (2015)
 Brazzers House 4 Bonus (2015)
 Brazzers House 5 (2015)
 Brazzers House Orgy Finale (2015)
 Brazzers House Sex Challenge (2015) (2015)
 Brazzers Meanest Lesbians (2015)
 Buttslammers (2015)
 Chanel Movie One (2015)
 Come and Bang My Wife 5 (2015)
 Dirty Talk (2015)
 Doctor's Pusscriptions (2015)
 Evil Anal Slut Step-Mother Fucks Her Step-Daughter (2015)
 Exotique Obsession 1 (2015)
 Fill Me With Your Orgasm 4 (2015)
 Gape Lovers 9 (2015)
 Hand Solo (2015)
 His Ass is Mine 2: MILF Edition (2015)
 Hollywood Xposed (2015)
 Hot and Mean 14 (2015)
 I Have a Wife 34 (2015)
 I See Stars (2015)
 Keiran Lee's 1000th: This Is Your ZZ Life (2015)
 Lesbian Family Affair 3 (2015)
 Lessons in Anal and Other Stories (2015)
 Lessons In Anal Part Three: Mommies United (2015)
 Let's Play Doctor (2015)
 Lex's Anal Champions (2015)
 Mommy's Back 2 (2015)
 Moms In Control 2 (2015)
 Mother-Daughter Exchange Club 39 (2015)
 My Evil Stepmom Fucked My Ass 3 (2015)
 My First Sex Teacher 44 (2015)
 My First Sex Teacher 45 (2015)
 My Wife's Hot Friend 29 (2015)
 Naughty Double Penetration (2015)
 Naughty Office 41 (2015)
 Naughty Rich Girls 10 (2015)
 Phat Ass White Girls 13: P.A.W.G. (2015)
 Phoenix Marie Experience (2015)
 Phoenix Marie's Ass Gets Danny D'd (2015)
 Phoenix vs Blake (2015)
 Phoenix vs Piper (2015)
 Prime MILF 2 (2015)
 Pure MILF 10 (2015)
 Rainy Anal for Mrs. Marie (2015)
 Round Booty Cuties 6 (2015)
 Strap On Anal Lesbians 3 (2015)
 The Upper Floor 37514 (2015)
 Tonight's Girlfriend 36 (2015)
 Tonight's Girlfriend 41 (2015)
 Tonight's Girlfriend 42 (2015)
 Turbo Sluts (2015)
 2 Chicks Same Time 21 (2016)
 2 Chicks Same Time 22 (2016)
 American Daydreams 18 (2016)
 Becoming Johnny Sins 1 (2016)
 Big Bubble Booty (2016)
 Big Titty Fuck Dolls (2016)
 Braless is Better (2016)
 Break the Sperm Bank (2016)
 Breaking And Entering And Insertion (2016)
 BTS of Julia Ann @ Exxxotica (2016)
 Bust a Nut On Her Juicy Butt (2016)
 Busty Blonde Milfs (2016)
 Cock Starved Slut (2016)
 Cougar Sightings (2016)
 Cum-Petitive Pricing (2016)
 Cumming To America (2016)
 Girls At Play: Unfriended 3 (2016)
 Girls of Bangbros 62: Alexis Texas (2016)
 Horny Biker Babes (2016)
 Hot and Mean 15 (2016)
 I Have A Wife 21375 (2016)
 Late Night Orgy (2016)
 Legendary Players 3 (2016)
 Mother's Love 4 (2016)
 My First Sex Teacher 48 (2016)
 Naughty Weddings 2 (2016)
 Our Babysitter's Butt 1 (2016)
 Phoenix vs Piper (2016)
 Pure Bush 2 (2016)
 Sinning with My Sister (2016)
 Three Fingers Deep, Doc (2016)
 Twisted Fantasies 3: Leather and Lace (2016)
 Women Seeking Women 125 (2016)
 Work That Ass (2016)
 World War XXX 6 (2016)
</div>

 Нагороди та номінації 
2010 : AVN Award (номінації)
 Best Anal Sex Scene, «Ass Worship 11»'' (2009) with Criss Strokes
 Unsung Starlet of the Year
 Web Starlet of the Year
 2010 Премія любителів програм для дорослих Award — Best Ass
 2010 Премія любителів програм для дорослих Award — Best Anal starlet

Примітки

Посилання 

 
 
 
 
 
 Фенікс Марі at AWMDB

Уродженці Аризони
Американські порноакторки
Penthouse Pets
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами